Tlanakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tlanakan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tlanakan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar